Giuseppe Marotta peut désigner :
 Giuseppe Marotta (1902-1963), écrivain italien.
 Giuseppe Marotta (1929–1999), peintre et écrivain italien, fils du précédent.
 Giuseppe Marotta (né en 1957), dirigeant sportif italien.